Эндрю Феттерли Уилкс-Крайэр (), более известный как Andrew W.K., - американский рок-певец, мультиинструменталист, музыкальный продюсер и актёр. Вырос в Мичигане. Начал свою музыкальную карьеру в середине 1990-х, участвовал в местных музыкальных группах перед переездом в Нью-Йорк, где он впервые выступил под прозвищем Andrew W.K. Стал известным во многом благодаря альбому "I Get Wet", вышедшему на лейбле Island Records, в частности благодаря песне "Party Hard" из этого альбома.

За время своей карьеры Уилкс-Крайэр принял участие в ряде музыкальных и немузыкальных мероприятий, включая телевидение, радио, мотивационные выступления и т.д.

Стиль песен Andrew W.K. принято называть «Party Metal» - это смесь альтернативного метала, панк-рока и электронной музыки (в песнях музыканта неоднократно замечены звуки 8-битных приставок Нинтендо).

Музыкальная карьера 
Эндрю выпустил свой первый альбом "I Get Wet" в ноябре 2001 года на лейбле Island Records. Альбом известен своей обложкой: фотография лица Эндрю с кровью из носа, текущей до самой шеи. Вскоре альбом занял лидирующую позицию в списке Billboard’s 'Heatseekers'. Летом певец присоединился к фестивалю Оззи Осборна. Песня «Party Hard» стала заглавным треком для видеоигры Madden NFL 2003, а также для Girls Gone Wild Music Volume 1 CD, вскоре став популярным интернет-мемом. Начальный трек альбома, «It’s Time To Party», был использован для рекламы в NASCAR Thunder 2004, Hotwire.com, Coors Beer, Expedia.com и рекламы нескольких телевизионных саундтреков. Песня «Fun Night» была задействована в фильме Уилла Феррела «Старая школа». «She Is Beautiful» использовалась в фильме «Чумовая пятница». Трек «Don’t Stop Living in the Red» так же был использован в рекламе. Песня игралась на каждом матче «Saint John’s football game» начиная с 2003 года и каждый раз, когда команда Allen Americans of the Central Hockey League зарабатывала очко на домашнем поле.

Позднее, в 2003 году, W.K. выпускает альбом The Wolf. Все инструменты Эндрю записал сам, хотя для выступлений с альбомом I Get Wet он собрал группу. Вышло два сингла в США: «Tear it Up» и «Never Let Down» (на оба из них были сняты клипы) и песня «Long Live the Party», ставшая хитом в Японии.

The Wolf не получил такого же коммерческого успеха, как его предшественник I Get Wet. Во время тура с новым альбомом Эндрю сломал ногу прямо на сцене. После концерта он раздавал автографы из машины скорой помощи. Не желая огорчать своих фанатов, последующую часть тура он выступал в инвалидном кресле.

В феврале 2006 года был выпущен DVD Who Knows? с концертными записями.

В марте 2010 Эндрю выпустил два диска: Close Calls With Brick Walls / Mother of Mankind. Два альбома содержали 39 треков. Альбом Close Calls With Brick Walls был издан ещё в 2006, но только в Японии и Южной Корее. Альбом Mother of Mankind содержал в себе редкие, неизданные треки, записанные в период с 1999 до 2010.

В июне 2010 музыкант выпустил видеоклип для сингла «I Want To See You Go Wild» из альбома Close Calls With Brick Walls. Видео было сделано режиссёром Питером Глантцом.

В марте 2011 года Эндрю выпускает новый EP Party All Goddamn Night. Он содержит в себе пять новых треков и два ранее изданных сингла.

В сентябре 2012 певец сообщил о записи нового альбома, выход которого намечен на 2013 год.

Дискография
 13 ноября, 2001 — I Get Wet
 9 сентября, 2003 — The Wolf
 5 июля, 2006 — Close Calls With Brick Walls
 8 сентября, 2009 — 55 Cadillac
 2 марта, 2018 – You’re Not Alone
10 сентября, 2021 — God Is Partying

Видео 
 Party Hard (2001)
 We Want Fun (2001)
 It’s Time to Party (2001)
 I Get Wet (2001)
 She’s Beautiful (2002)
 Never Let Down (2003)
 Your Rules (2003)
 I’m A Vagabond (2010)
Ever Again (2018)

Ссылки 
 
 AndrewWK.com — Official site
 AndrewWKMusic.com — Fansite

Рок-музыканты США
Рок-вокалисты США
Артисты, известные под псевдонимами
Мультиинструменталисты США